Zawody pucharu świata w biathlonie w Presque Isle były ósmymi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano pomiędzy 11–14 lutego 2016. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafetach.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Presque Isle

Uwagi

Bibliografia 
 

Presque Isle
2016 w Stanach Zjednoczonych
Biathlon w Stanach Zjednoczonych